Petoesjki (Vladimir), stad in de Russische oblast Vladimir.
 Petoesjki (Jakoetië), voormalig dorp in de Russische autonome republiek Jakoetië.